(1807-1892), collectionneur d'art
  (1914-1987), archéologue
  (1941-), traducteur
  (1896-1980) politicien (KPD, SED)
 Hinrich Schuldt, né le  et mort le , un officier allemand de la Waffen-SS ;
  (1773-1840), personnalité de la franc-maçonnerie
   (1903-1934), personnalité du parti national-socialiste des travailleurs allemands
  (1958-), chef d'orchestre danois
  (1828-1908), propriétaires fonciers
  (1877-1948), politicien
  (1950-2009), politicien
 Travis Schuldt, né le , un acteur américain à Topeka.

Voir aussi

Source de la traduction